Geelnekgrondtiran
 Grijze grondtiran
 Kleine grondtiran
 Klifgrondtiran
 Leeuwerikgrondtiran
 Maskergrondtiran
 Punagrondtiran
 Roodnekgrondtiran
 Rotsgrondtiran
 Taczanowski's grondtiran
 Teugelgrondtiran
 Witbrauwgrondtiran
 Zwartkruingrondtiran